Пурулия:

 Пурулия — город в индийском штате Западная Бенгалия.
 Пурулия — округ в индийском штате Западная Бенгалия.